Morgen marschieren wir steht für:

 Morgen marschieren wir (Soldatenlied), deutsches Soldatenlied
 Morgen marschieren wir (Soldatenliederbuch), ein Liederbuch der deutschen Soldaten zur Zeit des Nationalsozialismus